Ozrinići este un oraș din comuna Nikšić, Muntenegru. Conform datelor de la recensământul din 2003, orașul are 2024 de locuitori (la recensământul din 1991 erau 1897 de locuitori).

Demografie 
În orașul Ozrinići locuiesc 1489 de persoane adulte, iar vârsta medie a populației este de 35,6 de ani (34,3 la bărbați și 36,9 la femei). În localitate sunt 551 de gospodării, iar numărul mediu de membri în gospodărie este de 3,67.

Referințe

Legături externe 
 Mape, aerodromi i vremenska situacija lokacija (-{Fallingrain}-)
 Satelitska mapa (-{Wikimapia}-)
 Gugl satelitska mapa (-{Maplandia}-)
 Plan naselja na mapi (-{Mapquest}-)

Localități din comuna Nikšić
Orașe din Muntenegru